Mikkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hanna Mikkonen-Grobler (né en 1981), athlète finlandaise en saut en hauteur
 (né en 1980), sprinteur céiste finlandais
Joni Mikkonen (né en 1986), joueur finlandais de volley-ball
Juho Mikkonen (né en 1990), fondeur finlandais
 (né en 1976), sprinteur céiste finlandais
Krista Mikkonen (née en 1972), femme politique finlandaise
 (née en 1979), artiste et réalisatrice finlandaise
 (né en 1942), tireur sportif finlandais
Suvi Mikkonen (née en 1988), taekwondoïste finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois